Kolonkoura peut désigner :

 Kolonkoura (Dokuy)
 Kolonkoura (Tiankoura)